Il gruppo dell'olivenite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'olivenite 
 Adamite
 Auriacusite 
 Eveite
 Libethenite
 Olivenite
 Zincolibethenite
 Zincolivenite

Note 

Olivenite